Дми́трий Анато́льевич Афана́сенков (12 мая 1980, Архангельск, СССР) — российский хоккеист, крайний нападающий.

Биография 
Воспитанник архангельского «Спартака». Лучший нападающий международного турнира в Ярославле — 1997, бронзовый призёр ЧЕ — 1998 среди юниоров, Обладатель Кубка Стэнли 2004 в составе «Тампа Бей Лайтнинг», победитель Кубка Первого канала в составе сборной России 2007 г, победитель «Шведских игр — 2008» в составе сборной России, победитель турнира «Ческе Пойштовна — 2008» в составе сборной России, победитель Еврохоккейтура 2007/08 в составе сборной России.

В составе молодёжной сборной России завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди молодёжи 2000 года. В России играл за ярославское «Торпедо-2». Обладатель Кубка Стэнли 2004 года.

Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004-05  выступал за тольяттинскую «Ладу» — 30 матчей, 2 гола, 9 передач. Играл за сборную России на Кубке мира 2004 года — 2 матча, один гол, одна передача.

С 1998 года по 2000 год играл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клубы «Монстон Уайлдкэтс» и «Шербрук Касторс». В 126 матчах забросил 84 шайбы и сделал 78 передач. В 2000-01 гг провёл 65 игра за «Детройт Вайперс» в ИХЛ. Набрал 37 очков (15+22).

С 2001 по 2003 год сыграл в 87 матчах АХЛ за «Спрингфилд Фэлконс» и «Грэнд-Рапидс Гриффинс», забросив 9 шайб и сделав 16 результативных передач.

30 декабря 2006 года Афанасенкова, выставленного на вейвер-драфте от «Тампы», забрала «Филадельфия». Первый матч за новую команду Дмитрий провёл 31 декабря против «Каролины», а первый гол, который стал четвёртым в сезоне 2006/2007 для Афанасенкова, забил 1 февраля в матче с «Нью-Джерси Девилз».

В сезоне 2007—2008 вернулся в Россию, заключив 1 августа 2007 года контракт с московским «Динамо». 27 сентября 2009 был переведён в фарм-клуб «Динамо». Согласно регламенту КХЛ хоккеист, переведённый из основного состава в фарм, перед этим выставляется на драфт отказов на 48 часов, «Локомотив» воспользовался этим пунктом регламента и забрал Афанасенкова себе. В начале сезона 2010—2011 не играл, так как Локомотив с ним не продлил контракт. В октябре подписал контракт с челябинским «Трактором».

В сезоне 2011/2012 выступал за швейцарский клуб «Фрибур-Готтерон».

Летом 2012 года подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», однако провёл в его составе лишь три матча регулярного чемпионата КХЛ, после чего клуб принял решение расторгнуть контракт.

В январе 2013 года пополнил до конца сезона ряды белорусского хоккейного клуба «Гомель».

Достижения 
Обладатель Кубка Стэнли (2004), обладатель Кубка Шпенглера (2008), серебряный призёр Чемпионата Мира среди молодежи (2000), бронзовый призёр чемпионата Европы среди юношей (1998), серебряный призёр чемпионата России (2005), лучший нападающий международного юношеского турнира в Ярославле (1997), победитель Еврохоккейтура (2008, 2009), победитель Кубка Первого канала (2007), победитель Хоккейных игр LG (2008), победитель Кубка Ческе Пойиштовны (2008), входил в символическую сборную Кубка Шпенглера (2008).

Статистика 
 Последнее обновление: 6 октября 2012 года

Примечания 

Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Монктон Уайлдкэтс»
Игроки «Шербрук Касторс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Лада»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Гомель»